La denominación Colegio de Ciencias y Artes o Colegio Nacional de Ciencias y Artes, corresponde a una forma usual de nombrar a los diversos colegios que fundó el libertador Simón Bolívar y otros presidentes del Perú:
 Colegio Nacional de Ciencias y Artes del Cusco
 Glorioso Colegio Nacional de San Carlos de Puno
 Colegio Nacional de Ciencias y Artes "La Victoria de Ayacucho"
 Colegio de Ciencias y Artes de Cajarmarca
 Colegio de Ciencias y Artes de la Independencia Americana